Hodgetts ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Hodgetts (* 1950), britischer Autorennfahrer
 Dennis Hodgetts (1863–1945), englischer Fußballspieler

Hodgetts bezeichnet folgende Unternehmen:

 Hodgetts (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller